De reünie (boek), een literaire thriller van Simone van der Vlugt
 De reünie (hoorspel), een hoorspel van Willy Brill naar de novelle Reunion van Fred Uhlmann
 De reünie (televisieserie), een televisieserie van de VARA uit 1980
 De Reünie (televisieprogramma), een televisieprogramma van de KRO-NCRV
 De reünie (film), een Nederlandse film uit 2015, gebaseerd op het gelijknamige boek van Simone van der Vlugt

Zie ook 
 De Réunie, een monumentaal grachtenpand in de Nederlandse plaats Gouda